Караку́льское — село в Октябрьском районе Челябинской области. Административный центр Каракульского сельского поселения. В 1935—1959 годах было центром Каракульского района.

География 
Село расположено на границе с Казахстаном, на реке Уй. Расстояние до районного центра, Октябрьского, 52 км.

Население 

 
По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения села составляла 1135 человек (519 мужчин и 616 женщин).

Улицы 
Уличная сеть села состоит из 11 улиц и 13 переулков.

Примечания 

Населённые пункты Октябрьского района (Челябинская область)